Ха́ндке () — немецкая фамилия: Известные носители:
 Хандке, Георг Ульрих (1894—1962) — немецкий коммунист, министр ГДР.
 Хандке, Мирослав (1946—2021) — польский химик, педагог, министр образования Польши (1997—2000).
 Хандке, Петер (род. 1942) — австрийский писатель и драматург.
 Хандке, Флориан (род. 1982) — немецкий шахматист, гроссмейстер (2003).